Ржавчик — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Ржавчик — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области.
 Ржавчик — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Ржавчик — упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области.

Украина 
 Ржавчик — село в Первомайском районе Харьковской области.

Реки 
 Ржавчик (приток Самуськи) — в Томской области России.
 Ржавчик (приток Большой Таборинки) — в Свердловской области России.
 Ржавчик (приток Урала) — в Челябинской области России.
 Ржавчик — в Пензе.
 Ржавчик (приток Мелавки) — в Курской области России.
 Ржавчик (приток Мерефы) — в Харьковской области Украины.